Оса́ () — село в Иркутской области, административный центр Осинского района Иркутской области и сельского поселения «Оса».

Название происходит от реки Оса, что с монгольского значат ус, уса — река

География 
Находится в 140 км севернее Иркутска по Александровскому тракту и в 90 км северо-западнее окружного центра посёлка Усть-Ордынский. Расположено на левом берегу реки Оса, притоке Ангары, в 13 км от её впадения в Братское водохранилище.

История 
В 1645 году на острове в устье реки Осы Иваном Колесниковым был основан Осинский острог В период первоначальных войн коренного населения с пришлыми русскими казаками осенью 1647 острог был осаждён бурятами и к весне 1648 года взят ими и сожжён.

История же Осинской слободы начинается со второй половины XVII века, когда усть-кахинские буряты продали участок земли на левом берегу Осы бежавшим из Илимского острога с семьями братьям Харитону и Павлу. От избы, срубленной Харитоном, пошла Осинская слобода, а на месте поселения Павла образовалась деревня Мороза.

Слобода заселялась русскими переселенцами и местными бурятами, постепенно переходившими к оседлости. В 1788 году была возведена деревянная церковь с нижним, Никольским приделом, и верхним — в честь Илии Пророка. В 1868 году этот храм сгорел и в 1871 году построена новая трёхпрестольная церковь с верхним приделом во имя Покрова Пресвятой Богородицы. В 1936 году Покровская церковь была закрыта, в здании устроили дом культуры, сгоревший в 1967 году.

В 1884 году в Осе открыли одноклассное училище, где первоначально обучалось 47 детей обоего пола. К началу XX века в селе торговали 4 лавки, работали две кожевни.

Население 

 Гендерный состав
На 2010 год 46,3 % — мужчины, 53,7 % — женщины.

 Национальный состав
Основное население составляют русские, буряты

Экономика 
 Основа экономики села — переработка древесины (85 % валового продукта). Крупнейшее предприятие — Осинский лесхоз.
 Мясо-молочное животноводство, свиноводство, коневодство.
 Компания «Байкал-биотех» — производство кисломолочной биодобавки куранги́ из местного молока.

Спорт 
Действует спорткомплекс «Баатар» имени Богданова Гавриила Николаевича со стадионом, ипподром.

Религия 
В основном население исповедует шаманизм и православие.

Примечания

Ссылки 
 
 
 «Комсомольская правда». Посёлок Оса: село с городским размахом 

Районные центры Иркутской области
Населённые пункты Осинского района (Иркутская область)